verschillende anatomische toompjes, zoals:

 frenulum clitoridis, een klein stukje weefsel dat van de clitoris naar de kleine schaamlippen loopt
 frenulum labii inferioris en superioris, het onderste resp. bovenste lipbandje (een aanhechting tussen lip en tandvlees)
 frenulum labiorum pudendi, het punt waar de binnenste schaamlippen aan de achterzijde bij elkaar komen
 tongriem (frenulum linguae), een aanhechting tussen tong en tongbodem
 frenulum praeputii penis, een klein dun peesje dat in verticale richting over de eikel loopt en aan de voorhuid verbonden is
 frenulum veli
 vleugelhaakje, een bij veel vlinders voorkomend haakje dat dient om de voor- en achtervleugel te koppelen